Rocca steht für:
 Rocca (Familienname) (La Rocca, LaRocca), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rocca (Mondkrater), Mondkrater
 Rocca-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Rocca al Mare, Bezirk des Tallinner Stadtteils Haabersti

Rocca (ital. für hoch gelegene Burg, Befestigungsanlage) steht für folgende Orte in Italien:
 Rocca Canavese, Provinz Turin, Piemont
 Rocca Canterano, Provinz Rom, Latium
 Rocca Cigliè, Provinz Cuneo, Piemont
 Rocca d’Arazzo, Provinz Asti, Piemont
 Rocca d’Arce, Provinz Frosinone, Latium
 Rocca d’Evandro, Provinz Caserta, Kampanien
 Rocca de’ Baldi, Provinz Cuneo, Piemont
 Rocca de’ Giorgi, Provinz Pavia, Lombardei
 Rocca di Botte, Provinz L’Aquila, Abruzzen
 Rocca di Cambio, Provinz L’Aquila, Abruzzen
 Rocca di Cave, Provinz Rom, Latium
 Rocca di Mezzo, Provinz L’Aquila, Abruzzen
 Rocca di Neto, Provinz Crotone, Kalabrien
 Rocca di Papa, Provinz Rom, Latium
 Rocca di Riva, Provinz Trient, Trentino-Südtirol
 Rocca Grimalda, Provinz Alessandria, Piemont
 Rocca Imperiale, Provinz Cosenza, Kalabrien
 Rocca Massima, Provinz Latina, Latium
 Rocca Pia, Provinz L’Aquila, Abruzzen
 Rocca Pietore, Provinz Belluno, Venetien
 Rocca Priora, Provinz Rom, Latium
 Rocca San Casciano, Provinz Forlì-Cesena, Emilia-Romagna
 Rocca San Felice, Provinz Avellino, Kampanien
 Rocca San Giovanni, Provinz Chieti, Abruzzen
 Rocca Santa Maria, Provinz Teramo, Abruzzen
 Rocca Santo Stefano, Provinz Rom, Latium
 Rocca Sinibalda, Provinz Rieti, Latium
 Rocca Susella, Provinz Pavia, Lombardei

Siehe auch:
 Roca
 Rokka